Den Familiennamen Satzinger tragen:

 Egon Satzinger (1913–1967), österreichischer Maler
 Georg Satzinger (* 1956), deutscher Kunsthistoriker
 Helga Satzinger, deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Helmut Satzinger (* 1938), österreichischer Ägyptologe und Koptologe
 Johann Georg Satzinger (1790–1856), deutscher Jurist, seit 1834 erster rechtskundiger Magistratsrat in Regensburg und dort von März 1848 bis April 1856 als Bürgermeister gewählt, an Stelle von Gottlieb von Thon-Dittmer, der in München zum Verweser des Staatsministeriums des Inneren und zum Mitglied des Staatsrats ernannt worden war und dort im März 1853 verstarb.
 Karl Satzinger (* 1864), deutscher Bildhauer
 Otto Satzinger, österreichischer Schwimmer, Olympiadritter 1906 im Kunst- und Turmspringen